Woodland Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodland Plantation (Louisiana), ID-Nr. 98000702
 Woodland Plantation (Mississippi), ID-Nr. 78001605
 Woodland Plantation (South Carolina), ID-Nr. 01000607